COSPAR peut désigner :
 le Committee on Space Research ;
 le Collectif des organisations syndicales et politiques de La Réunion.